Iacona, Iacono, Jacono, La Iacona, La Iacono, La Jacona, Lo Iacono, Lo Jacono, Loiacono e Lojacono sono cognomi diffusi in buona parte del territorio italiano con una particolare concentrazione in Sicilia, Puglia e Calabria.

Etimologia 
Derivano tutti dal siciliano jàcunu, che significa "diacono" (e deriva a sua volta dal latino diaconus); l'articolo determinativo Lo è mutuato dal corrispondente siciliano lu.

Storia 

I cognomi sono forse originari della provincia di Palermo ma sono assai diffusi anche a Piazza Armerina e, discretamente, nelle Puglie, dove probabilmente è nato un altro ceppo. Attestata inoltre la presenza del cognome Lo Iacono a Ragusa già nel XVIII secolo.

Personaggi celebri

Iacona
Marco Iacona – giornalista, saggista e scrittore italiano
Riccardo Iacona – giornalista e conduttore televisivo italiano

Iacono
Alfonso Maurizio Iacono – filosofo italiano
Angelo Iacono – produttore cinematografico e regista italiano
Antonio Iacono, meglio noto come Dominot – attore, mimo, cantante e trasformista italiano
Franco Iacono – politico italiano
Gianluca Iacono – attore e doppiatore italiano
Maria Iacono – politica italiano
Paul Iacono – attore italo-americano
Sonia Iacono – ex cestista italiana

Jacono
Carlo Jacono – illustratore e pittore italiano
Giovanni Jacono – arcivescovo italiano

Lo Iacono
Emanuel Lo Iacono – cantautore, musicista, ballerino e coreografo italiano
Simona Lo Iacono – scrittrice italiana

Lo Jacono
Andrea Lo Jacono – magistrato italiano
Claudio Lo Jacono – storico, islamista e arabista italiano
Domenico Maria Lo Jacono – vescovo italiano
Massimo Lo Jacono – scrittore e giornalista italiano

Loiacono
Giuseppe Loiacono – calciatore italiano

Lojacono
Alvaro Lojacono – terrorista italo-svizzero
Corrado Lojacono  – cantante, attore e compositore italiano
Francesco Lojacono – pittore italiano
Francisco Lojacono – calciatore italo-argentino
Luigi Lojacono – pittore italiano
Luigi Lojacono – politico italiano
Michele Lojacono Pojero – botanico italiano

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Cognomi italiani